Георги Бабаджанов е български революционер, участник в Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Бабаджанов е роден на 19 октомври 1834 година в големия български македонски град Охрид, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Установява се в Битоля и взима участие в борбата на битолчани за българска църква. В 1862 година емигрира в Румъния и се занимава с търговия. Подпомага формирането на Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 година. При избухването на Руско-турската война в 1877 година подпомага руските войски.

По време на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, действаща в Малешевско. По време на Сръбско българската война е войвода на 3 доброволческа чета на македонските българи. За героизъм е награден с орден „За храброст“ I степен.

Бабаджанов умира в София в 1894 година.

Вижте също 
 Славчо Бабаджанов

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Родени в Охрид
Носители на орден „За храброст“ I степен
Български военни дейци от Сръбско-българската война
Починали в София
Български имигранти от Македония в София